Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Райо Вальекано» 90-м в его истории.

Команда 2015/16

Основной состав 

 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Райо Вальекано» в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Испании 2014/15 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Райо Вальекано»  
 ФК «Райо Вальекано» в сезоне 2014/15 на сайте bdfutbol.com

2014/2015
Райо Вальекано